Unter Faszikel (von lateinisch fasciculus „kleines Bündel, Päckchen“, Verkleinerungsform von fascis „Bündel, Paket“) versteht man

 eine Beiakte, ein Aktenbündel, im Archivwesen abgekürzt mit Fasz.
 ein ungebundenes Fragment eines Buchs, siehe Lieferung (Buchwesen)
 das Zeitungsbuch, die zu einem „Buch“ zusammengefassten Zeitungsseiten 
 in der Medizin den Fasciculus, kleine gebündelte Muskel- oder Nervenfasern 
 in der Botanik das Leitbündel
 den Faszikel (Botanik), eine Blütenstandsform, bei der mehrere Blüten mit gleich langen Blütenstielen eng zusammenstehen
 den Faszikel (Handschrift), eine Einheit einer Handschrift
 ein Reisigbündel, siehe Faschine
 das römische Liktorenbündel, siehe Fasces
 ein Apothekengewicht, siehe Faszikel (Einheit)

Siehe auch: